Szabó Andor (1924–1999) metodista lelkész
 Szabó Andor (1924–2017) református lelkész
 Szabó Andor (?) színész, szinkronszínész